Anoka (Minnesota)
 Anoka (Nebraska)
 Condado de Anoka
 Lago Anoka — em Avon Park

Desambiguações de topônimos